
Molekulska formula -{C9H9N}- se može odnositi na:

 1-Metilindol
 2-Metilindol
 5-Metilindol
 7-Metilindol
 Skatol